Birodalom (Empire): A Star Wars univerzumban játszódó, tizenkilenc történetből álló képregénysorozat 2002. szeptember és 2006. március között képregényfüzetekben, 2003. augusztus és 2007. március között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2010. március és 2012. április között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az első történet: Cselszövés 2003 júniusa és augusztusa között, majd a tizenhatodik és a tizennyolcadik történet: Apáik árnyékában, A mintatiszt 2005 decembere és 2006 áprilisa között képregényfüzetekben. A Birodalom történetei 1 évvel az Új remény eseménye előtt és alatt játszódnak.

Dark Horse Comics

Cselszövés

Hercegnő...Harcos

Áldozat

Darklighter

Roon Sewell rövid, boldog élete

Amikor a hűség bűnbe visz

Vad szív

Az utolsó emberig

Célpont: Vader

Egy darabka otthon

Együtt egyedül

A bátorság túl nagy ára

A bolond sora

Skywalker tábornok

A roncs

Apáik árnyékában

A hatalom ára

A mintatiszt

A háború rossz oldalán

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 3

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net